Eliakim – postać biblijna
 Jojakim – król judzki zwany właściwie Eliakimem
 Eljakim – moszaw w Izraelu